Arantxa Rus e Tamara Zidanšek erano le detentrici del titolo, ma hanno scelto di non prendere parte a questa edizione.

In finale Natela Dzalamidze e Kamilla Rachimova hanno sconfitto Wang Xinyu e Zheng Saisai con il punteggio di 6-4, 6-2.

Teste di serie 

  Julia Lohoff /  Renata Voráčová (quarti di finale)
  Oksana Kalašnikova /  Miyu Katō (semifinale)

 Natela Dzalamidze /  Kamilla Rachimova (Campionesse)
 Alicja Rosolska /  Erin Routliffe (primo turno)

Wildcard 

  Julia Grabher /  Sinja Kraus (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Upper Austria Ladies Linz 2021